Иван Михайлович Занчевский (, Одесса — 15 июля 1928, Одесса) — математик, основал векторный и геометрический методы в механике; учитель математики Одесской женской гимназии (1883—1884), ординарный профессор (с 1896 года), статский советник (1896), секретарь совета (1897—1900), декан (с 29.12.1904 года; май 1917 года — ноябрь 1917 года) физико-математического факультета, ректор Императорского Новороссийского университета (1905—1907; 1917—1918), заведующий кабинетом механики Физико-математического института (1920—1921), профессор Одесского политехнического института (1921—1922); доктор прикладной математики (1891), профессор.

Биография 
Родился 4 января 1861 года в Одессе в семье военнослужащего. Высшее образование получил  на физико-математическом факультете Императорского Новороссийского университета, который окончил в 1883 году с золотой медалью за работу «Кинетическая теория сложных циркулей». По окончании факультета был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

С 1 декабря 1883 года по 25 августа 1884 года работал учителем математики в Одесской женской гимназии. С 3 января 1886 года по 1 декабря 1887 года был в научной командировке в Париже и Берлине.

22 декабря 1887 года зачислен приват-доцентом Новороссийского университета, где преподавал механику. 12 октября 1889 года защитил диссертацию на соискание степени магистра механики по теме: «Теория винтов и приложение её к механике». 31 мая 1891 года получил степень доктора прикладной математики после защиты диссертации «Геометрические места в теории осей вращения».

29 января 1892 года И. Занчевский был назначен экстраординарным профессором по кафедре механики Императорского Новороссийского университета, а 1 января 1896 года — ординарным профессором. За выслугу лет 12 января 1896 года был удостоен чина статского советника. С 14 февраля 1897 года до 9 октября 1900 года — секретарь совета физико-математического факультета Новороссийского университета.

И. Занчевский принимал активное участие в работе X и XI съездов естествоиспытателей и врачей (1891, Киев; 1901, Санкт-Петербург), где руководил дискуссиями по вопросам методики преподавания математики. Советом Одесского отделения Императорского Русского технического общества 19 июня 1901 года был избран почётным попечителем школы десятников и заместителем председателя постоянной комиссии по техническому образованию, а с 20 декабря 1904 года по 1907 года был его председателем.

29 декабря 1904 года И. Занчевского назначили деканом физико-математического факультета, а 9 сентября 1905 года — ректором Новороссийского университета. В период революции 1905—1907 годов выступал против государства, в результате чего против него было возбуждено судебное дело, и 27 июля 1907 года он был освобождён от должности ректора. На два года затянулось следствие, при ведении которого затерялись вещественные доказательства. Это облегчило защиту, И. Занчевскому удалось избежать заключения. В 1909 году суд приговорил его к исключению из службы. В 1909—1916 годы И. Занчевский проживал в Санкт-Петербурге, где работал в банке, затем переехал в Киев.

С апреля 1917 года работал в Новороссийском университете, с мая — профессор кафедры теоретической и практической механики и декан физико-математического факультета, с ноября 1917 года до февраля 1918 года — ректор Императорского Новороссийского университета, в 1917—1920 годы — заведующий кабинетом механики и заведующий механической мастерской Новороссийского университета. После ликвидации университета работал профессором и заведующим кабинетом механики в Физико-математическом институте (1920—1921). С 1921 года — председатель предметной комиссии по математике и механике Института народного образования, в 1921—1922 годах — профессор кафедры теоретической механики в Одесском политехническом институте.

Умер 15 июля 1928 в Одессе.

Научная деятельность 
И. Занчевский принадлежал к своеобразной Одесской школе механиков, основанной В. М. Лигиным. Основные научные достижения были посвящены теории винтов и векторов и его основанию в механике. Одним из первых в России он начал вводить векторные методы и теорию винтов в практику преподавания в университете. Теорию винтов и теорию линейных комплексов ученый применял также к геометрическому исследованию распределения центральных осей сил и осей вращения в своей докторской диссертации, которая была развитием геометрического направления в исследовании теории удара, начатого трудами Н. Е. Жуковского и Ж. Г. Дарбу.

Научные труды 
 Теория винтов и приложение её к механике / И. М. Занчевский. — Одесса: тип. Шульце, 1889. — 131 с.
 Теоретическая механика / И. М. Занчевский. — Одесса, 1889. — 256 с.
 Геометрические места в теории осей вращения / И. М. Занчевский. — Одесса: тип. Шульце, 1891. — Вып. 1. — 82 с.

Награды 
 орден Святого Владимира IV степени
 орден Святого Станислава II степени
 орден Святой Анны III степени

Примечания

Литература 
 Асланов С. К. Занчевський Іван Михайлович / С. К. Асланов // Енциклопедія сучасної України / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський ; НАН України, Наукове т-во ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т енцикл. дослідж. — : Преса України, 2010. — Т. 10 : З-Зор. — С. 221.
 Професори Одеського (Новоросійського) ун-ту : біогр. слов. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка. — Вид. 2-ге, доп. — Одеса: Астропринт, 2005. — Т. 1 : Ректора. — С. 49-52.
 Голотюк И. И. Некоторые этапы развития механики в Одесском университете / И. И. Голотюк // В. И. Вернадский и отечественная наука. — , 1988. — С. 141—142.
 Голотюк И. И. Роль И. М. Занчевского в развитии теории векторов в России / И. И. Голотюк // Из истории математического естествознания. — , 1984. — С. 44—48.
 Голотюк И. И. Прикладная механика в Новороссийском университете за последние 30 лет ХІХ в. / И. И. Голотюк // Нариси з історії природознавства і техніки. — , 1979. — Вип. 25. — С. 39—43.
 Голотюк И. И. Развитие исследований по механике в Одесском университете / И. И. Голотюк // Вопросы истории естествознания и техники. — М., 1973. — Вып. 4(45). — С. 58—61.
 Список студентов и посторонних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1879—1880 академический год. — Одесса, 1879. — С. 19.

Ссылки 
 Одеський націольний університет імені І. І. Мечникова
 Енциклопедія сучасної України

Ректоры Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Одесского университета
Ректоры Одесского университета